Parménides puede referirse a:

Parménides, filósofo griego del siglo V a. C.
Parménides, uno de los diálogos de Platón.